Cardio – album di Miguel Bosè
Cardio – termine inerente all'attività fisica, contrapposto alla muscolazione, di cui si parla nella voce Palestra
Cardio – nome comune del mollusco Cardium edule